Protaktinijum oksid se može odnositi na:
 Protaktinijum(II) oksid, PaO
 Protaktinijum(IV) oksid, PaO2
 Protaktinijum(V) oksid, Pa2O5